Navia steht für:

 Navia (Asturien), spanische Gemeinde
 Navia (Fluss), Río Navia, Fluss in Nordspanien
 Navia (San Luis), Ort im Departamento Gobernador Dupuy, Argentinien
 Navia (Gattung), eine Gattung der Bromeliengewächse

Navia ist der Familienname folgender Personen:

 Álvaro de Navia Osorio y Vigil (1684–1732), spanischer Diplomat, General und Militärschriftsteller
 Melissa Navia (* 1984), kolumbianisch-US-amerikanische Filmschauspielerin
 Rafael Nieto Navia (* 1938), kolumbianischer Richter und Diplomat
 Reinaldo Navia (* 1978), chilenischer Fußballspieler
 Sergio Otoniel Contreras Navia (1926–2019), chilenischer Geistlicher, Bischof von Temuco